Mecz Gwiazd KHL – KHL
 Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki – PLK
 Mecz Gwiazd PlusLigi Kobiet – PlusLiga Kobiet
 NBA All-Star Game – NBA
 NHL All-Star Game – NHL
 Pro Bowl – NFL

Zobacz też 
 All-Star Game